Pjerrot, eller Pierrot er en dramatisk figur, se Pjerrot.

Pjerrot kan også henvise til:

 Pjerrot (film fra 1917), en dansk stum dramafilm
 Pjerrot (film fra 1947), en dansk dokumentaroptagelse af Pjerrot på Tivolipantomimen

Se også 
 Pierrot og Pierette, en dansk stumfilm fra 1908
 Pjerrot og Pjerrette, en dansk stumfilm fra 1910
 Pierrots Kærlighed, en dansk stumfilm fra 1913
 Pjerrot som hustrumorder, en dansk kortfilm fra 1991